Tínos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Tínos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Tinos, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar